Calmus bezeichnet

 eine Pflanzenart, siehe Kalmus (Art)
 eine Pflanzengattung, siehe Kalmus (Gattung)
 ein Vokalquintett, siehe Calmus Ensemble Leipzig

Für andere Schreibweisen siehe auch Kalmus